Con la denominazione Controguerra DOC ci si può riferire ai seguenti vini abruzzesi:
 Controguerra bianco
 Controguerra bianco frizzante
 Controguerra Cabernet
 Controguerra Cabernet riserva
 Controguerra Chardonnay
 Controguerra Ciliegiolo
 Controguerra Ciliegiolo riserva
 Controguerra Malvasia
 Controguerra Merlot
 Controguerra Merlot riserva
 Controguerra Moscato amabile
 Controguerra novello
 Controguerra Passerina
 Controguerra passito bianco
 Controguerra passito bianco annoso
 Controguerra passito rosso
 Controguerra passito rosso annoso
 Controguerra Pinot Nero
 Controguerra Pinot Nero riserva
 Controguerra Riesling
 Controguerra rosso
 Controguerra rosso riserva
 Controguerra spumante